

Medicina
 Accidente CerebroVascolare

Sigle 
 Argille di Cinto Violante – nel comune di Tricarico, provincia di Potenza – sintema stratigrafico della Basilicata
 Autolinee Chianti Valdarno
 Asser Christelijke Voetbalvereniging – squadra di calcio dei Paesi Bassi

Codici 
 ACV – hull classification symbol di Auxiliary Aircraft Carrier – portaerei ausiliaria